Spojení písmen R a T může mít různé významy:

RT 
 BI-RT – kód ISO 3166-2 pro provincii Rutana
 Regionální televize CZ – Česká regionální televize
 RT (televize) – Russia Today

Externí odkazy